Barbie est un nom de famille et un prénom (diminutif de Barbara).

Poupée et produits dérivés 
 Barbie, poupée mannequin créée par Ruth Handler et commercialisée par Mattel

Chansons 
 Barbie Girl, chanson de genre bubblegum pop du groupe scandinave Aqua dont le nom a été inspiré de la poupée du même nom.

Cinéma 
 Barbie, film américain à venir en 2023.

Cinéma d'animation 

La poupée Barbie a eu le droit à une trentaine de courts-métrages d'animation.

Jeu vidéo 
 Game Boy Advance : Barbie and the Magic of Pegasus, Barbie as the Princess and the Pauper, Barbie au bal des 12 princesses, Barbie Aventure Equestre, Barbie Diaries: High School Mystery, Barbie et le cheval magique, Barbie Horse Adventures: Blue Ribbon Race, Barbie Groovy Games, Barbie, princesse de l'Île merveilleuse, Barbie Secret Agent, Secret Agent Barbie: Royal Jewels Mission ;
 Game Boy Color : Barbie Fashion Pack Games, Barbie Kelly Club, Barbie Magic Genie, Barbie Ocean Discovery, Barbie Pet Rescue ;
 Super Nintendo et Megadrive : Barbie: Super Model, Barbie: Vacation Adventure ;
 Multiplateforme : Barbie

Patronyme 

 Klaus Barbie, ancien chef de la Gestapo de Lyon
 Lanny Barbie ou Lanny Barby (1981-), actrice pornographique canadienne
 Barbie est un cénobite de l'univers de Hellraiser.

Voir aussi 
 Backwoods Barbie, tournée européenne 2008 et album de Dolly Parton
 Barbie, Fan club release du groupe Ash
 Barbie Digs Joe, film réalisé par le réalisateur singapourien Eric Khoo
 Barbie girl, production du DJ Rob Mayth
 The Barbie Murders, recueil de nouvelles de John Varley
 Barbie rousse, sujet tabou, roman de Joëlle Guillais
 Hôtel Terminus : Klaus Barbie, sa vie et son temps, documentaire français
 Pinok et Barbie, pièce de théâtre pour enfants de Jean-Claude Grumberg

Homonymie de titre